Lepczowie – grupa etniczna w Indiach, Bhutanie i Nepalu
 język lepcza – język Lepczów, należący do rodziny tybetańsko-birmańskiej
 alfabet lepcza – alfabet do zapisu języka lepcza